The Rose (theater), een in 1587 gebouwd theater in Londen
The Rose (film), een film uit 1979 met Bette Midler
The Rose (lied), een lied dat oorspronkelijk door Bette Midler werd gezongen in de gelijknamige film
Rose (motorfiets), een Australisch merk motorfietsen